Hans Sievers ist der Name folgender Personen:

* Hans Sievers (Politiker) (1893–1965), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdL Freistaat Braunschweig
 Hans Sievers (Schauspieler) (1931–2012), deutscher Schauspieler
 Hans-Jürgen Sievers (1943–2019), deutscher Pfarrer und Autor 
 Hans Wilhelm Sievers (1912–1987), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein